73-я церемония вручения наград премии BAFTA за заслуги в области британского и мирового кинематографа за 2019 год состоялась 2 февраля 2020 года в концертном зале  в Лондоне. Церемония транслировалась на канале BBC One, её ведущим выступил актёр-комик Грэм Нортон. Номинанты были объявлены 7 января 2020 года.

Больше всего номинаций получила кинокартина Тодда Филлипса «Джокер», которую представили в одиннадцати категориях. В этом году впервые была вручена награда в категории «Лучший кастинг», новая премия досталась Шайне Марковиц — кастинг-директору фильма «Джокер».

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 7/9: «1917»
 3/11: «Джокер»
 2/4: «Паразиты»
 1/10: «Однажды в Голливуде»
 1/6: «Кролик Джоджо»
 1/5: «Брачная история» / «Маленькие женщины»
 1/4: «Для Самы»
 1/3: «Скандал» / «Джуди» / «Ford против Ferrari»
 1/2: «Наживка»
 0/10: «Ирландец»
 0/5: «Два Папы»
 0/4: «Рокетмен»
 0/3: «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Основные категории

Другие категории 
{| class="wikitable" width="95%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="300px"|Категории
! Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|Лучшая музыка к фильму
|style="background:#FAEB86"|• «Джокер» — Хильдур Гуднадоуттир
|-
|• «1917» — Томас Ньюман
|-
|• «Кролик Джоджо» — Майкл Джаккино
|-
|• «Маленькие женщины» — Александр Деспла
|-
|• «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» — Джон Уильямс
|-
| rowspan=5|Лучшая операторская работа|style="background:#FAEB86"|• «1917» — Роджер Дикинс
|-
|• «Ирландец» — Родриго Прието
|-
|• «Джокер» — Лоуренс Шер
|-
|• «Ford против Ferrari» — Фидон Папамайкл
|-
|• «Маяк» — Джарин Блашке
|-
| rowspan=5|Лучшие визуальные эффекты
|style="background:#FAEB86"|• «1917» — Грег Батлер, Гийом Рошерон, Доминик Туохи
|-
|• «Мстители: Финал» — Дэн Делийю, Дэн Судик
|-
|• «Ирландец» — Леандро Эстебекорена, Стефан Грабли, Пабло Хелман
|-
|• «Король Лев» — Эндрю Р. Джонс, Роберт Легато, Эллиот Ньюман, Адам Валдез
|-
|• «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» — Роджер Гайетт, Пол Кавана, Нил Скэнлан, Доминик Туохи
|-
| rowspan=5|Лучший грим и причёски|style="background:#FAEB86"|• «Скандал» — Вивиан Бейкер, Казу Хиро, Энн Морган
|-
|• «1917» — Наоми Донне
|-
|• «Джокер» — Кэй Джорджиу, Ники Ледерманн
|-
|• «Джуди» — Джереми Вудхед
|-
|• «Рокетмен» — Элизабет Янни-Джорджиу
|-
| rowspan=5|Лучшая работа художника-постановщика
|style="background:#FAEB86"|• «1917» — Деннис Гасснер, Ли Сандалес
|-
|• «Ирландец» — Боб Шоу, Реджина Грейвс
|-
|• «Кролик Джоджо» — Ра Винсент, Нора Сопкова
|-
|• «Джокер» — Марк Фридберг, Крис Моран
|-
|• «Однажды в Голливуде» — Барбара Линг, Нэнси Хэй
|-
| rowspan=5|Лучший дизайн костюмов|style="background:#FAEB86"|• «Маленькие женщины» — Жаклин Дюрран
|-
|• «Ирландец» — Кристофер Петерсон, Сэнди Пауэлл
|-
|• «Кролик Джоджо» — Майес К. Рубео
|-
|• «Джуди» — Яни Темиме
|-
|• «Однажды в Голливуде» — Арианна Филлипс
|-
| rowspan=5|Лучший монтаж
|style="background:#FAEB86"|• «Ford против Ferrari» — Эндрю Баклэнд, Майкл Маккаскер
|-
|• «Ирландец» — Тельма Скунмейкер
|-
|• «Кролик Джоджо» — Том Иглз
|-
|• «Джокер» — Джефф Грот
|-
|• «Однажды в Голливуде» — Фред Раскин
|-
| rowspan=5|Лучший звук|style="background:#FAEB86"|• «1917» — Скотт Миллан, Оливер Тарни, Рэйчел Тейт, Марк Тейлор, Стюарт Уилсон
|-
|• «Джокер» — Тод Мейтленд, Алан Роберт Мюррей, Том Озанич, Дин Зупанчич
|-
|• «Ford против Ferrari» — Дэвид Джаммарко, Пол Месси, Стивен Морроу, Дональд Сильвестер
|-
|• «Рокетмен» — Мэттью Коллиндж, Джон Хейс, Майк Прествуд Смит, Дэнни Шихан
|-
|• «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» — Дэвид Акорд, Энди Нельсон, Кристофер Скарабосио, Стюарт Уилсон, Мэттью Вуд
|-
| rowspan=5|Лучший кастинг
|style="background:#FAEB86"|• «Джокер» — Шайна Марковиц
|-
|• «Брачная история» — Дуглас Айбел, Франсин Майслер
|-
|• «Однажды в Голливуде» — Виктория Томас
|-
|• «История Дэвида Копперфилда» — Сара Кроу
|-
|• «Два Папы» — Нина Голд
|-
| rowspan=5|Лучший документальный фильм|style="background:#FAEB86"|• Для Самы / For Sama (Ваад Аль-Катиб, Эдвард Уоттс)
|-
|• Американская фабрика / American Factory (Стивен Богнар, Джулия Райхерт)
|-
|• Аполлон-11 / Apollo 11 (Тодд Дуглас Миллер)
|-
|• Диего Марадона / Diego Maradona (Азиф Кападиа)
|-
|• Большой хак / The Great Hack (Карим Амер, Джехан Нужейм)
|-
| rowspan=5|Лучший короткометражный фильм
|style="background:#FAEB86"|• Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка) / Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) (Кэрол Дайсингер, Елена Андреичева)
|-
|• Azaar (Мириам Раджа, Натанаэль Бэринг)
|-
|• Goldfish (Гектор Докрилл, Харри Камаланатан, Бенедикт Тернбулл, Лаура Докрилл)
|-
|• Kamali (Саша Рейнбоу, Розалинд Кроад)
|-
|• The Trap (Лина Хиди, Энтони Фицджералд)
|-
| rowspan=3|Лучший анимационный короткометражный фильм|style="background:#FAEB86"|• Grandad was a romantic. (Марьям Мохаджер)
|-
|• In Her Boots (Катрин Штайнбахер)
|-
|• The Magic Boat (Нааман Азари, Лилия Лорел)
|-
| rowspan=5|Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
|style="background:#FAEB86"|• Марк Дженкин (сценарист, режиссёр), Кейт Байерс, Линн Уэйт (продюсеры) — «Наживка»
|-
|• Ваад Аль-Катиб (режиссёр, продюсер), Эдвард Уоттс (режиссёр) — «Для Самы» ()
|-
|• Алекс Холмс (режиссёр) — «Мэйден» () (англ.)
|-
|• Гарри Вутлифф (сценарист, режиссёр) — «Только ты» (англ.)
|-
|• Альваро Дельгадо Апарисио (сценарист, режиссёр), Эктор Гальвез (второй сценарист) — «Ретабло»
|-
| rowspan=5|Восходящая звезда
|style="background:#FAEB86"|• Майкл Уорд
|-
|• Аквафина
|-
|• Кейтлин Девер
|-
|• Келвин Харрисон-мл.
|-
|• Джек Лауден
|-
|}

 Специальные награды 

 BAFTA Academy Fellowship Award 
 Кэтлин Кеннеди Премия BAFTA за выдающийся британский вклад в кинематограф 
 Энди Серкис' См. также 
 «Оскар» 2020 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 2020 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 Премия Гильдии киноактёров США (2020)
 «Золотая малина» 2020 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов на официальном сайте
 BAFTA 2020 на сайте IMDb

Церемонии вручения кинопремии BAFTA
Кинопремии 2020 года
2020 год в Великобритании
Февраль 2020 года
События 2 февраля